Stilton – paese della contea del Cambridgeshire, in Inghilterra
 Stilton – formaggio inglese
 Geronimo Stilton – serie di libri per ragazzi di Elisabetta Dami
 Geronimo Stilton – personaggio immaginario, protagonista dell'omonima serie di libri